Die Matchroom.live Scottish Open 2020 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2020/21. Ausnahmsweise wurde das Turnier nicht in Schottland, sondern in England ausgetragen. Das Jahr war zuvor beherrscht von der COVID-19-Pandemie, weshalb Sportveranstaltungen nur mit großen Einschränkungen stattfinden konnten und Reisen vermieden werden sollten. Deshalb waren alle Turniere der Saison in der Marshall Arena im englischen Milton Keynes unter idealen Hygienebedingungen ausgetragen worden und auch das dritte Turnier der Home-Nations-Serie wurde wie zuvor die English Open und die Northern Ireland Open dorthin verlegt. Die 12. Scottish Open seit 1998 begannen am 7. und endeten am 13. Dezember.

Zu Beginn kam es zu einigen Verzögerungen bzw. Verschiebungen von Spielen, weil die Coronatests einiger Spieler nicht, oder nur mit Verzögerung vorlagen. Diese Spiele konnten aber nachgeholt werden.

Sieger wurde erneut nach 2019 Mark Selby, der sich im Finale mit 9:3 gegen Ronnie O’Sullivan durchsetzte.

Preisgeld 
Wegen der COVID-19-Pandemie musste die World Snooker Tour zwar auf Zuschauer und damit auf Einnahmen durch Eintrittsgelder verzichten, trotzdem konnte insbesondere bei den Home-Nations-Turnieren das Preisgeldniveau vom Vorjahr gehalten werden.

Turnierergebnisse 
123 Profis hatten für das Turnier gemeldet, 5 Plätze blieben für Amateure frei. Wie im Vorjahr vergab der schottische Verband zwei Wildcards an Michael Collumb und Gary Thomson, die 2019 im Finale der schottischen Amateurmeisterschaft gestanden hatten. Drei weitere Spieler rückten aus der Amateurrangliste nach. Bis zum Achtelfinale werden alle Spiele auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) entschieden.

A = Amateurspieler (während der Saison 2020/21 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard-Spieler des schottischen Verbands SB&SA

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
45 Spieler erzielten insgesamt 86 Century-Breaks. Zhou Yuelong gelang in seinem Auftaktmatch gegen Peter Lines das zweite Maximum Break in seiner Karriere. Die meisten Centurybreaks erzielte der Sieger Mark Selby  mit acht.

Quellen

Weblinks 
 2020 Scottish Open bei CueTracker

2020
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Milton Keynes
Home Nations Series